Cyprinus chinensis Gronow, 1854 – synonim nazwy łacinskiej karasia chińskiego
 Cyprinus chinensis Basilewsky, 1855 – synonim nazwy łacinskiej karpia